Третьяко́ва — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы 
 Третьякова, Валерия Борисовна (1926—2006) — режиссёр Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения СССР.
 Третьякова, Вера Степановна (род. 1951) — российский лингвист.
 Третьякова, Галина Николаевна (род. 1963) — украинский общественный деятель, политик. Народный депутат Украины IX созыва.
 
 
 Третьякова, Инга Альфредовна (род. 1963) — советская актриса.
 
 Третьякова, Маргарита Николаевна (1924—2010) — советская и российская актриса театра, заслуженная артистка России.
 Третьякова, Марина Викторовна (род. 1982) — российская спортсменка (шорт-трекистка).
 Третьякова, Мария Николаевна (1912—1992) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.
 Третьякова, Надежда Леонидовна (род. 1992) — российская спортсменка, призёр чемпионата России по вольной борьбе.
 Третьякова, Ольга Алексеевна (Лайла Третиков; род. 1978) — бывший исполнительный директор Фонда Викимедиа в Сан-Франциско.
 Третьякова, Прасковья Прохоровна (1782 — после 1856) — русская купчиха 3-й гильдии и промышленница.
 Третьякова, Татьяна Петровна (род. 1946) — советская волейболистка, двукратная олимпийская чемпионка.
 Третьякова, Текла Константиновна (1924 — ?) — советский животновод, Герой Социалистического Труда.

Примечания